Plusieurs villes possèdent une rue du Houyoux :

Rue du Houyoux à Bruxelles
 Rue du Houyoux à Namur

Voir aussi 
 

Houyoux Rue